Vittorio Amedeo di Savoia (1699-1715) – principe di Piemonte, figlio di Vittorio Amedeo II di Savoia 
 Vittorio Amedeo I di Savoia (1587-1637) – marchese di Saluzzo, duca di Savoia, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1630 al 1637. Fu anche re titolare di Cipro e Gerusalemme
 Vittorio Amedeo II di Savoia (1666-1732) – duca di Savoia, marchese di Saluzzo e duca del Monferrato, principe di Piemonte e conte d'Aosta, Moriana e Nizza dal 1675 al 1720. Fu anche re di Sicilia dal 1713 al 1720, quando divenne re di Sardegna
 Vittorio Amedeo III di Savoia (1726-1796) – re di Sardegna e duca di Savoia, Piemonte e Aosta dal 1773 al 1796
 Vittorio Amedeo I di Savoia-Carignano (1690-1741) – terzo Principe di Carignano 
 Vittorio Amedeo II di Savoia-Carignano (1743-1780) – quinto Principe di Carignano